Аграфенино — название населённых пунктов в России.

 Аграфенино — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Аграфенино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Аграфенино — деревня в Удомельском районе Тверской области.